Juste Lipse est un philologue et un humaniste originaire des Pays-Bas espagnols aux XVIe et s;
Juste Lipse est le nom du bâtiment situé à Bruxelles accueillant les conseils des ministres de l'Union européenne.